Деветак () — село в Болгарии. Находится в Бургасской области, входит в общину Карнобат. Население составляет 149 человек (2022).

Политическая ситуация

Известные уроженцы 
 Енчо Мутафов (1943—2009) — болгарский учёный, литературовед, искусствовед, культуролог, публицист.

Примечания 

Сёла Бургасской области